

2 miejscowości na Ukrainie 
 Smolin – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Smolin – wieś w rejonie czernihowskim obwodu czernihowskiego